

Patronymes 

 Benedetto Bordon ou Bordone (v.1450-1530) : enlumineur et cartographe vénitien
 Pâris Bordone (1495-1570) : peintre italien 
 Philippe Toussaint Joseph Bordone (1821-1892) : médecin de marine français

Voir aussi 

 La Madonna del Bordone : Vierge à l'Enfant peinte par le Florentin Coppo di Marcovaldo.